В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Анжелік Віджайя здобула титул, у фіналі перемігши Чо Юн Чон 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Тетяна Панова (півфінал)
  Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
  Генрієта Надьова (1-ше коло)
  Анка Барна (1-ше коло)

 Мартина Суха (1-ше коло)
 Адріана Серра-Дзанетті (чвертьфінал)
 Деніса Хладкова (2-ге коло)
 Сільвія Талая (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open